El término Madrid puede referirse a:

Topónimos

España 

 Madrid, capital del país.
 Área metropolitana de Madrid, Madrid y sus suburbios.
 Provincia de Madrid.
 Comunidad de Madrid, comunidad autónoma uniprovincial.
 Madrid (circunscripción electoral), distrito electoral español correspondiente a la provincia de Madrid.
 Madrid de Caderechas, pedanía del municipio de Rucandio, en la provincia de Burgos.

Colombia 

 Madrid (Colombia).

Estados Unidos 

 Madrid (Alabama).
 Madrid (Colorado).
 Madrid (Iowa).
 Madrid (Kentucky).
 Madrid (Maine).
 Madrid (Nebraska).
 Madrid (Nuevo México).
 Madrid (Nueva York).
 Madrid (Virginia).
 Nueva Madrid (New Madrid), localidad situada en el estado de Misuri.
 Condado de Nueva Madrid, en el que se encuentra la localidad anterior.

Filipinas 

 Madrid (Surigao del Sur).

México 

 Madrid (Colima).

Uzbekistán 

 Madrid (Uzbekistán), antigua ciudad erigida en honor al madrileño Ruy González de Clavijo y que hoy día se ha convertido en un barrio, tras ser integrada en la actual Samarcanda.

Apellido 

 Maslama al-Mayriti o Maslama de Madrid, científico hispanoárabe.
 Juan de Madrid, confesor real de Carlos II.
 Francisco Martínez de Madrid, conquistador español citado en la historia de Venezuela.
 Juan Madrid, escritor español.
 Gregorio Aráoz de La Madrid o Lamadrid, militar argentino (1795-1857).
 Miguel de la Madrid Guerrero, político mexicano (1827-1895), nieto de Anastasio Brizuela y bisabuelo del expresidente Miguel de la Madrid.
 Enrique O. de la Madrid, político mexicano (1862-1935), abuelo de Miguel de la Madrid.
 Miguel de la Madrid, presidente de México entre 1982 y 1988.
 Enrique de la Madrid Cordero, político mexicano, hijo del expresidente Miguel de la Madrid.
 Demetrio Madrid, primer presidente de Castilla y León (1983-1986).
 Patricia A. Madrid, política estadounidense.
 Roberto de la Madrid Romandía, político mexicano (1922-2010).
 Carlos de la Madrid Virgen, político mexicano (1940-2014).

Música 

 Madrid (chotis), chotis del compositor mexicano Agustín Lara.
 Madrid (canción), canción de la cantante mexicana Thalía.
 Madrid (EP), EP publicado en 1961 por el grupo Los Pekenikes.

Publicaciones 

 Madrid (diario), diario publicado en España entre 1939 y 1971.

Otros usos 

 (14967) Madrid, asteroide descubierto en 1997.
 Madrid (cráter), cráter del planeta Marte designado en 1979.